Ю́рий Матве́ев: Матвеев, Юрий Александрович (род. 1967) — советский и российский футболист, тренер.
 Матвеев, Юрий Геннадьевич (1940—1990) — главный государственный арбитр СССР.
 Матвеев, Юрий Михайлович (1917—1994) — советский учёный-металлург, лауреат Ленинской премии.
 Матвеев, Юрий Николаевич (род. 1960) — российский гитарист, композитор и актёр.